Стефан IV Угарски (, , ; око 1133 – 11. април 1165) био је краљ Угарске и Хрватске 1163. године.

Биографија 
Стефан је син Беле II Слепог, угарског краља и Јелене Вукановић, ћерке српског краља Уроша. Белу је на престолу наследио најстарији син Геза II. Стефан је био савладар свога брата. У Угарској у то време није постојао принцип примогенитуре. Краља је наслеђивао најстарији члан династије или најстарији син. Због ових нејасноћа дошло је до сукоба у династији. Стефан и Ладислав II (трећи брат) сматрали су да полажу право на круну те су се за помоћ обратили византијском цару Манојлу I Комнину. Стефан се оженио Манојловом ћерком Маријом. 

Геза II умире 1162. године. Наследио га је најстарији син Стефан III. Гезин син се за власт морао борити против стричева. Стефан III је свргнут након упада византијске војске на територију Угарске. На престо након кратке владавине Ладислава II (умро 1163. године) долази Стефан IV. Промена на престолу није одговарала Фридриху Барбароси, светоримском цару. Он напада Угарску и наноси Стефану пораз код Столног Београда. Краљ је заробљен, а на престо поново долази Стефан III. На наговор надбискупа Луке, Стефан IV је пуштен из тамнице. Нашавши се на слободи, Стефан покушава придобити цареве Византије и Светог римског царства на своју страну. Када му то није успело, Стефан се обраћа за помоћ и босанском бану Борићу. Борић је, међутим, поражен од стране угарског краља и присиљен на вазалство. 

Византијски цар Манојло Комнин прихватио је Стефана III за угарског краља. За узврат је требало да добије Срем. Стефанов син Бела послат је у Цариград на васпитање, а као баштину је византијски цар требало да добије Хрватску и Далмацију. Када је угарски краљ одбио да преда ове територије поново је избио рат. Стефан IV са војском проваљује у Угарску. Поход је био неуспешан. Од пропасти га је спасила византијска интервенција. Потписан је мир под истим условима (предаја Срема, Хрватске и Далмације). Стефан III поново не поштује договор па се рат обнавља. Стефан IV поново напада Срем, али је опседнут у Земуну. Умро је приликом опсаде 11. априла 1165. године.

Породично стабло

Види још 
 Списак краљева Угарске

Извори 
 Šišić, Ferdo, Poviest Hrvata za kraljeva iz doma Arpadovića I dio, Zagreb 1944
 Klaić, Vjekoslav, Povijest Hrvata I Zagreb 1980

Рођени 1133.
Умрли 1165.
Краљеви Угарске
Арпадовци